Amitsoq bezeichnet:
 Amitsoq (Fjord, Aasiaat), Fjord im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Amitsoq (Fjord, Ilulissat), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Amitsoq (Fjord, Kangaatsiaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Amitsoq (Fjord, Upernavik), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Amitsoq (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Amitsoq (See), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland